Миллер, Ларри:
 Миллер, Ларри (род. 1936) — каджунский изготовитель аккордеонов из Айоты (штат Луизиана).
 Миллер, Ларри (род. 1957) — американский антрепренёр, педагог, музыкальный продюсер, консультант и политический советник.
 Миллер, Ларри (род. 1946) — американский профессиональный баскетболист.
 Миллер, Ларри (род. 1937) — американский профессиональный бейсболист.
 Миллер, Ларри (1944—2009) — американский бизнесмен и филантроп, владелец команды НБА «Юта Джаз».
 Миллер, Ларри — американский рок-гитарист из Анн-Арбора (штат Мичиган).
 Миллер, Ларри (род. 1956) — канадский политик, член Палаты общин Канады.
 Миллер, Ларри (род. 1953) — американский актёр-комик, мастер озвучивания, подкастер и колумнист.
 Миллер, Ларри (род. 1963) — легкоатлет, представлявший Антигуа и Барбуда на Летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и Сеуле.
 Миллер, Ларри (род. 1954) — американский политик-демократ, член Палаты представителей от штата Теннесси.
 Миллер, Ларри — президент клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» в 2007—2012 годах.
 Миллер, Ларри (род. 1944) — американский художник, представитель международного арт-движения «Флуксус».